I nuovi eroi, film del 1992 diretto da Roland Emmerich 
I nuovi eroi, film del 2004 diretto da Jean Beaudin